Antti Tyrväinen (né le  à Seinäjoki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. Il est le frère de Juhani Tyrväinen, également joueur de hockey sur glace professionnel.

Carrière en club 
En 2008, il commence sa carrière avec son club formateur des Pelicans Lahti dans la SM-liiga.

Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan=3|2008-2009 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| HeKi || Mestis ||3 ||0 ||0 ||0 ||25 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| Suomi U20 || Mestis ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|rowspan=2|2009-2010 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||32 ||8 ||3 ||11 ||85 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| HeKi || Mestis ||25 ||10 ||9 ||19 ||73 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2010-2011 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 52|| 14|| 9|| 23|| 186|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 55|| 6|| 13|| 19|| 71|| 14|| 0|| 1|| 1|| 20
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||32 ||3 || 2|| 5|| 65|| 16|| 3|| 3|| 6|| 28
|-
| 2013-2014|| Jokerit || Liiga || 41|| 5|| 9|| 14|| 142|| 2|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2014-2015 || Ilves Tampere || Liiga || 46 || 10 || 10 || 20 || 89 || 2 || 1 || 0 || 1 || 18
|-
|2015-2016 || Ilves Tampere || Liiga || 13|| 5|| 1|| 6|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Farjestads BK || SHL || 19 || 5 || 3 || 8 || 22 || 5 || 0 || 1 || 1 || 22
|-
|2016-2017 || Pelicans Lahti || Liiga || 35 || 5 || 6 || 11 || 88 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2017-2018 || Pelicans Lahti || Liiga || 53 || 11 || 15 || 26 || 48 || 3 || 2 || 0 || 2 || 0 
|-
|2018-2019 || Pelicans Lahti || Liiga || 49 || 13 || 16 || 29 || 36 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2019-2020 || Pelicans Lahti || Liiga || 41|| 9|| 8|| 17|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HIFK || Liiga || 8|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Pelicans Lahti || Liiga || 44|| 8|| 5|| 13|| 32|| 3|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2021-2022|| Pelicans Lahti || Liiga ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HIFK
Naissance à Seinäjoki